

События 
 Халиф Абд ар-Рахман III начинает строительство города Мадинат-аль-Захра («Город Цветов») в окрестностях Кордовы. Согласно легенде, город строится на деньги его фаворитки, завещавшей их на выкуп мусульманских пленных у христиан. Поскольку пленных оказалось немного, халиф направил деньги на строительство монументального города в честь фаворитки.
 936—954 — Король Франции Людовик IV Заморский.
 936—973 — Король Германии Оттон I (912—973), сын Генриха Птицелова.
 Оттон I враждует с герцогами, берёт под покровительство евреев, воюет со славянами.
 Подавление Оттоном I возмущения баронов во главе с его братом.
 936—950 — Война Германии с Чехией.
 936—939 — Папа Лев VII.
 Казни христиан в Хазарии. Война Хазарии с Византией.
 Низвержение династии Хоу-Тан (шато) китайцами. Основание династии Хоу-Цзинь (правила до 947 г.). Столица Кайфын.
 Корё подчиняет «Второе Пэкче». Возникновение единого корейского государства со столицей в Сонгдо (Кэсон).

Скончались 
 Генрих I Птицелов, король Германии
 Рауль, король Франции
 Фудзивара Ясутада (889—936).

См. также